Arrugas puede referirse a:

 Arrugas, nombre común de la planta Tanacetum parthenium.
 Arrugas (2007), historieta de Paco Roca.
 Arrugas (2011), película de Ignacio Ferreras basada en la historieta del mismo nombre.